Syter kan avse:

 Norra Sytertoppen – en fjälltopp i Vindelfjällen, Västerbottens län
 Syterskalet – en dalgång i Västerbottens län